Ю́натан Ли́ллебрур Ю́ханссон, или Йо́натан Ли́ллебрур Йо́ханссон (; 16 августа 1975 года, Стокгольм, Швеция) — завершивший карьеру финский футболист, игравший на позиции нападающего. Провёл 105 матчей за сборную Финляндии, в которых забил 22 мяча.

Биография 
Юнатан Юханссон дебютировал в финском клубе «Паргас» в 1994 году. В 1995 году он был переведён в клуб Вейккауслиги ТПС. За два проведённых в ТПС сезона Юханссон забил 6 голов и сыграл 32 игры. В 1997 году Юханссон был куплен эстонским клубом «Флора». За «Флору» Юханссон отыграл один сезон, а затем подписал контракт на три года с шотландским клубом «Рейнджерс».

В 2000 году был куплен английским клубом «Чарльтон Атлетик». В клубе Юханссон 6 лет, сыграв за это время 148 матчей и забив 27 голов. В 2006 году Юханссон на правах аренды выступал за английский «Норвич Сити», а затем перешёл в шведский «Мальмё», подписав с клубом контракт на 2 года. За два года выступлений за «Мальмё» Юнатан провёл 48 матчей и забил 20 мячей. В 2008 году Юханссон подписал контракт на полтора года с шотландским клубом «Хиберниан». В сентябре он покинул клуб. В октябре подписал контракт с шотландским клубом «Сент-Джонстон». 8 февраля 2010 года объявил о своём возвращении в ТПС. Провёл за неё один сезон и 23 марта 2011 года объявил о завершении профессиональной карьеры игрока.

Юханссон выступал за юношеские сборные Финляндии и участвовал в молодёжных чемпионатах Европы. С 1996 по 2010 год играл за сборную Финляндии и провёл за неё более ста матчей.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Финского футбольного союза

Футболисты Финляндии
Игроки сборной Финляндии по футболу
Игроки сборной Финляндии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК ТПС
Игроки ФК «Флора»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Мальмё»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Хиберниан»